RQ poate fi:
 Puerto Rico, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 RQ-4 Global Hawk, avion fără pilot (UAV) utilizat de către United States Air Force